Суперлига 2001/2002 () — 89-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2001/02 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 2001/02 на сайте rsssf.com 

2001/2002
Дания
Дания
Спорт в Дании в 2001 году
Спорт в Дании в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002